Carlo Montuori – (1885-1968) – direttore della fotografia ed operatore cinematografico italiano
Eugenio Montuori (1907-1982) – architetto italiano
Luca Montuori (1859-1952) – generale, politico e senatore italiano 
Mario Montuori (1920-1997) – direttore della fotografia italiano, figlio di Carlo
Miguel Montuori – (1932-1998) – calciatore argentino naturalizzato italiano, di ruolo attaccante
Raffaele Montuori (1879-1960) – prefetto e politico italiano